qvo – codice ISO 639-3 della lingua quechua del basso Napo